Czarna Wieś (polnisch für ‚Schwarzes Dorf‘) ist der Name folgender Orte in Polen:

 Czarna Wieś (Pionki), Ort in der Gemeinde Pionki, in der Woiwodschaft Masowien
 Czarna Wieś (Rajgród), Ort in der Gemeinde Rajgród, in der Woiwodschaft Podlachien
 Czarna Wieś (Wręczyca Wielka), Ort in der Gemeinde Wręczyca Wielka, in der Woiwodschaft Schlesien
 Czarna Wieś (Grodzisk Wielkopolski), Ort in der Gemeinde Grodzisk Wielkopolski, in der Woiwodschaft Großpolen
 Czarna Wieś – ehemalige Name von Czarna Białostocka, in der Woiwodschaft Podlachien
 Czarna Wieś Kościelna, bis 1962 Teil von Czarna Białostocka
 Czarna Wieś (Krakau), ab 1910 Stadtteil von Krakau